YBM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bronson Creek (Canada)